1937 год был отмечен рядом событий, оставивших заметный след в истории советского изобразительного искусства.

События 

30 мая — в Ленинграде в Доме Актёра открылась «Выставка живописи, рисунка и скульптуры».

 Председателем Ленинградского Союза советских художников избран скульптор Манизер Матвей Генрихович, сменивший на этом посту Н. Э. Радлова.

 И. И. Бродский удостоен Гран-при международной выставки в Париже за картину «Выступление В. И. Ленина на митинге рабочих Путиловского завода».

 Скульптурная группа «Рабочий и колхозница» создана для советского павильона на Всемирной выставке в Париже скульптором Верой Мухиной и архитектором Борисом Иофаном. Скульптура была названа «эталоном социалистического реализма» в Большой советской энциклопедии. Выдающийся памятник монументального искусства, «идеал и символ советской эпохи». В августе 1939 года скульптура была установлена на постаменте перед северным входом на ВСХВ (ныне ВВЦ). В 2003—2009 годах была выполнена реставрация скульптурной группы, сопровождавшаяся её разбором на 40 фрагментов. Был значительно укреплён несущий каркас композиции, все части скульптуры были очищены и обработаны специальными антикоррозийными составами. Скульптура была установлена на новый специально возведённый для неё павильон-постамент, повторяющий пропорции оригинального павильона Иофана 1937 года. Торжественное открытие монумента прошло в Москве 4 декабря 2009 года.

 А. Н. Самохвалов удостоен Гран-при международной выставки в Париже за панно «Советская физкультура», выполненного для павильона СССР, и Гран-при за иллюстрации к «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина, а также Большой золотой медали за картину «Девушка в футболке». В этом же году художник пишет одну из самых известных своих картин — Метростроевка со сверлом (1937, ГРМ).

 2 ноября новые рубиновые Кремлёвские звёзды зажглись над Москвой. К четырём башням со звёздами прибавилась ещё одна, не имевшая ранее окончания в виде орла, — Водовзводная. Новые рубиновые звёзды также были выполнены по эскизам народного художника СССР, главного художника Большого театра академика Ф. Ф. Федоровского.

 23 декабря в Академии художеств в Ленинграде открылась «Выставка дипломных работ выпускников ВАХ 1937 года»

Родились 
 11 февраля — Френц Владимир Рудольфович, русский советский живописец (ум. в 1986).
 28 февраля — Тюленев Виталий Иванович, русский советский живописец, график, Заслуженный художник РСФСР (ум. в 1997).
 2 марта — Юфа Тамара Григорьевна, советский российский художник-график.
 30 апреля — Мороз Георгий Моисеевич, русский советский живописец.
 24 мая — Белов Станислав Кондратьевич, советский российский график и педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР (ум. в 1989).
 1 июня — Широкова Инна Алексеевна, русский советский живописец, Заслуженный художник РСФСР.
 1 августа — Орлов Геннадий Васильевич, российский советский живописец и педагог (ум. в 1998).
 10 октября — Василевич Виктор Павлович, российский советский живописец.

Скончались 
 6 декабря — Малютин Сергей Васильевич, русский советский художник, Заслуженный деятель искусств РСФСР (род. в 1859).

Репрессированы

Примечания

Источники 
 Выставка живописи, рисунка и скульптуры. Каталог. Л., 1937.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 1. М., Искусство, 1970.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 2. М., Искусство, 1972.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 4. Кн. 1. М., Искусство, 1983.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 4. Кн. 2. СПб., 1995.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. London, Izomar Limited, 1998.
 Иванов С. Хронология. Каталоги выставок // Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб., НП-Принт, 2007. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб., Первоцвет, 2007.
 Vern G. Swanson. Soviet Impressionist Painting. Woodbridge, England, Antique Collectors' Club, 2008. ISBN 1-85149-549-5, ISBN 978-1-85149-549-8.
 Конова Л. Санкт-Петербургский Союз художников. Краткая хроника. 1932—2009. Ч. 1. 1932—1945 // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 16. СПб., 2009.
 Струкова А. И. Ленинградская пейзажная школа. 1930—1940-е годы. М., Галарт. 2011. ISBN 978-5-269-01112-7.

Изо
История искусства СССР по годам